Роберт Вон (; 22 ноября 1932, Нью-Йорк, США — 11 ноября 2016.) — американский актёр, наиболее известный по ролям в фильмах «Великолепная семёрка» и «Буллит», а также телесериале «Агенты А. Н.К. Л.».

Ранние годы 
Родился в семье театральной актрисы Марселлы Франсис и радиоведущего Джеральда Уолтера Вона. Своё детство он провёл в Миннеаполисе у дедушки с бабушкой, которые воспитывали внука в ирландских католических традициях.

После окончания средней школы поступил в Университет Миннесоты на факультет журналистики, но спустя год бросил обучение и вместе с матерью переехал в Лос-Анджелес. Там он продолжил обучение, но уже в направлении исполнительных искусств, получив при этом степень магистра в области театрального искусства. В 1970 году, уже после начала актёрской карьеры, получил высшее образование и степень доктора философии в Университете Южной Калифорнии, где защитил диссертацию по теме «Изучение чёрных списков шоу-бизнеса».

Карьера 
Его актёрский дебют состоялся в ноябре 1955 года на телевидении в одном из эпизодов сериала «Медик», где Вон исполнил первую из более чем двухсот эпизодических ролей на телевидении за последующие пятьдесят лет. На большом экране впервые он тоже появился в эпизоде, сыграв в 1956 году идолопоклонника золотого тельца в блокбастере Луиса Б. Майера «Десять заповедей» (1956). Год спустя он исполнил роль Боба Форда, убийцы Джесси Джеймса в вестерне «Адский перекрёсток». Его следующей ролью должен был стать Стив Даллса в нуаре «Сладкий запах успеха», но актёр был призван в армию, прежде чем начались съёмки.

После окончания службы вернулся в кино и в 1959 году добился первого крупного успеха, получив номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» за роль Честера Гвинна в драме «Юные филадельфийцы». Следующей крупной ролью актёра стал Ли в классическом вестерне «Великолепная семёрка» (1960).

В 1963 году он стал исполнителем роли лейтенанта Раймонда Рэмбриджа в телесериале «Лейтенант». Его роль была не велика, и год спустя он обратился к создателям сериала, желая увеличить своё экранное время, а в итоге получил главную роль секретного агента Наполеона Соло в новом телесериале «Агенты А. Н.К. Л.». Для Вона эта роль стала одной из самых знаменитых на телевидении и принесла ему две номинации на «Золотой глобус». В 1968 году актёр появился в полицейском триллере «Буллит» в компании Стива Маккуина, где за роль сенатора Уолтера Чалмерса был номинирован на премию BAFTA. В 1977 году Роберт Вон стал обладателем премии «Эмми» за роль Фрэнка Флаерти в телесериале «Вашингтон: За закрытыми дверями» в номинации «Лучший актёр второго плана в драматическом сериале».

В последующие годы продолжал много сниматься на телевидении и в кино, где ему в основном доставались роль в фильмах категории B. Среди его многочисленных работ на телевидении — роли в телесериалах «Коломбо», «Охотник Джон», «Команда «А»», «Отель», «Она написала убийство», «Крутой Уокер: правосудие по-техасски», «Диагноз: Убийство», «Защитники», «Правосудие Берка», «Закон и порядок», «Виртуозы» и многих других. На большом экране он запомнился появлениями в фильмах «Ад в поднебесье» (1974), «Звёздная мишень» (1978), «Вирус» (1980), «Битва за пределами звёзд» (1980), «Ангар 18» (1980), «Супермен 3» (1983), «Отряд „Дельта“» (1986), «Вулкан» (1997) и «Счастливый час» (2003).

27 июля 1998 года на голливудской «Аллее славы» была открыта звезда Роберта Вона, которой он удостоился за вклад в американский кинематограф.

Личная жизнь 
Являлся давним членом Демократической партии США. Его семья также поддерживала демократов и принимала активное участие в политической жизни Миннеаполиса.

В 1974 году женился на актрисе Линде Стааб и усыновил двоих детей Кэсседи (род. 1976) и Кейтлин (род. 1981), с которыми проживал в городе Риджфилд, штат Коннектикут до самой смерти.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 

Голливудская «Аллея славы»
Умершие от лейкоза
Киноактёры США
Выпускники Университета штата Калифорния в Лос-Анджелесе
Выпускники Миннесотского университета
Выпускники Школы журналистики и массовых коммуникаций Миннесотского университета